Сага се може односити на:

 Сага, стрип Брајана К. Вона и Фионе Стејплс
 Сага, књижевност
 Сага, град у Јапану
 Сага, префектура у Јапану